Pogona henrylawsoni  — вид ящериц семейства агамовые. Видовое латинское название дано в честь австралийского писателя Генри Лоусона (1867—1922).

Описание 
Общая длина достигает 28 см, длина тела — 15 см. Наблюдается половой диморфизм — самки немного крупнее самцов. Эта ящерица имеет более бледную окраску по сравнению с другими представителями рода, у которых преобладает жёлтый цвет с зеленоватым оттенком. Шея и передняя часть туловища покрыты маленькими шипиками. Особенностью вида является отсутствие «бороды».

Образ жизни 
Любит песчаные равнины и поросшие кустарником холмы. Прячется в собственных норах. Питается насекомыми и беспозвоночными.

Размножение 
Яйцекладущая ящерица. Самка откладывает до 20 яиц. Через 2 месяца появляются молодые ящерицы. Продолжительность жизни в неволе 15 лет.

Распространение 
Эндемик Австралии. Живёт в центральной части континента и по окраинам Северной территории.

Примечания

Литература 
 Cogger,H.G. 2000. Reptiles and Amphibians of Australia, 6th ed. Ralph Curtis Publishing, Sanibel Island, 808 pp.
 S. Wilson, G. Swan: A complete guide to reptiles of Australia. New Holland Publishers, Sydney, Auckland, London, Cape Town 2010, ISBN 9781877069765

Животные, описанные в 1985 году
Агамовые
Пресмыкающиеся Австралии
Эндемики Австралии
Лоусон